Bad Reputation è il primo album in studio del gruppo musicale statunitense Violent New Breed, pubblicato nel 2019.

Promozione 
La pubblicazione dell'album è stata preceduta dal video musicale della traccia Crazy, diretto da Orie Mcginness.

Tracce

Formazione 
Gruppo
 Sean Russell – voce, chitarra, arrangiamento
 Max Green – basso, cori, arrangiamento
 Shawn McGhee – chitarra, arrangiamento
 Charlie Nicholson – batteria, arrangiamento

Produzione
 Shawn McGhee – produzione, ingegneria del suono, missaggio
 Kevin Moore – direzione artistica, illustrazione

Note

Collegamenti esterni